ICG Software es un grupo multinacional español que fabrica soluciones informáticas para pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de la hostelería, hotel y retail, desde el software Punto de Venta hasta la gestión centralizada de cadenas y franquicias. Está formado por siete sociedades contando con su filial americana ICG Software Corporation, y tiene tres divisiones de negocio (Soluciones ICG, HioPOS y CashDro).

El Grupo fue fundado en 1985 por su actual presidente, Andreu Pi Pocurull. La sede central, con fábrica y centro de I+D+i se encuentra en Lérida (España). El Grupo está presente en más de 70 países de los cinco continentes.

En 1994 desarrolló el primer software visual y táctil para la hostelería, FrontOffice ICG Restaurantes, y en 1995, diseñó el primer terminal punto de venta táctil del mundo a partir de un ordenador portátil Toshiba.

En 2013 pone en marcha el proyecto educativo ICGUniversity para la mejora de la formación académica de los estudiantes de los grados medio y superior de Hostelería y Turismo, mediante la elaboración de material docente, la instalación de soluciones informáticas de gestión en los centros formativos oficiales y la puesta en marcha de Postgrados universitarios. Fruto de este proyecto se han firmado diferentes acuerdos con universidades y centros educativos.

El 2017, crea la Fundación ICG, una entidad sin ánimo de lucro que nace con la voluntad y el encargo de poner en marcha y gestionar de manera directa actuaciones de responsabilidad social vinculadas a promover la formación, la acción social, la ciencia y el conocimiento a favor del interés general. El objetivo es contribuir al bienestar de la sociedad, conseguir un mejor desarrollo social, educativo y cultural, especialmente en las zonas donde el Grupo ICG está presente.

Sectores de actuación 
 Hostelería
 Hoteles
 Retail
 Gestión empresarial y CRM
 Soluciones autoinstalables y OEM
 Control y gestión de efectivo

Premios y reconocimientos 
 2017: Premio a la transferencia tecnológica y de conocimiento.
 2015: Reconocimiento en el 26ª Encuentro Empresarial del Pirineo.
 2014: Premio de la JCI en la categoría Empresa y Territorio 2014.
 2013: Premio Liderazgo Empresarial de los Premios Liderazgo 2013.
 2011: Premio Liderazgo y Oportunidad 2010.
 2010: Premio PIMEC a la mejor estrategia empresarial a través de la innovación y la internacionalización

Mercados 
ICG Software opera en: Europa, Oriente medio, África, Estados Unidos, América Latina, el Caribe, Australia y Asia. Además, ICG cuenta con un canal de distribución de Master Providers en España, y con 25 Concesiones Internacionales: Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Emiratos Árabes, Chipre, Suecia, Grecia, Reino Unido, Portugal, Kuwait, Saint Martin, Australia y la India.

Productos 
FrontRest, FrontHotel, FrontRetail, ICGManager, TeleComanda, HioScreen, ICGPlanner, ICGCommerce, AutoVenta, PocketManager, BeatlePOS, ISPOS, ISPOS WP, Impresora ICG, eRest, PortalRest, FrontAutoventa, FrontRetail Mobile, HioPOS, CashDro, OwnPack, RoomService Mobile, T-Quisk, StockManager, ICGAnalytics, ICGDocs... entre otros.

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial en español

Empresas de software de España